Aisin Gioro Huisheng (愛新覚羅慧生,  -  à 19 ans) est une princesse de la famille royale mandchoue. Elle est la fille aînée de Pujie et de sa femme japonaise, la noble Hiro Saga. Son oncle, Puyi, est le dernier empereur de la dynastie Qing.

Elle vit au Mandchoukouo jusqu'en 1943 avant d'être envoyée au Japon pour vivre avec ses grands-parents. Elle étudie dans les écoles les plus prestigieuses, comme la Gakushūin, et s'intéresse beaucoup aux littératures chinoises et japonaises.

À l'époque, le climat politique du Mandchoukouo est extrêmement instable. Après la chute de l'empire du Japon en 1945, son père est emprisonné en Union soviétique, tandis que sa mère et sa sœur cadette, Yunsheng, sont alternativement emprisonnées ou cachées. Après la libération de sa mère et de sa sœur en 1947, elle les retrouve, mais son père reste incarcéré et perd tout contact avec elles. Durant ce temps, Huisheng écrit à Zhou Enlai pour lui demander de retrouver son père.

Elle ne le retrouvera cependant jamais et alors qu'elle suit des études à l'université, un camarade nommé Okubo s'éprend d'elle. Elle disparaît le  et son corps est retrouvé aux côtés de celui d'Okubo sur le mont Amagi le , avec une balle dans la tête. L'incident est grandement rapporté par les journaux de l'époque, et l'on ignore si elle a été assassinée ou s'il s'agit d'un suicide. Sa famille croit plutôt qu'elle a été assassinée, même si des éléments rituels de suicide amoureux ont été retrouvés à-côté des corps.

Il existe une superstition au sein de sa famille qui dit que toutes les filles aînées sont destinées à mourir jeunes. La tante aînée de Huisheng est également morte jeune.

Huisheng est d'abord enterrée au temple Nison-in, siège de la famille Saga, avant d'être transférée au caveau de la famille Aisin Gioro à Shimonoseki. Lorsque son père et sa mère meurent, ils sont enterrés avec elle.

Ascendance 

Mandchous
Personnalité du Mandchoukouo
Personnalité mandchoue
Personnalité féminine japonaise
Étudiant de l'université Gakushūin
Naissance à Changchun
Naissance en février 1938
Décès en décembre 1957
Décès à 19 ans
Suicide par arme à feu au Japon
Suicide au Japon
Mononyme
Princesse chinoise